37-я церемония вручения премий AVN Awards состоялась 25 января 2020 года в Hard Rock Hotel and Casino, Лас-Вегас. Прямая трансляция состоялась на кабельном телеканале Showtime. Традиционная выставка AVN Adult Entertainment Expo 2020 прошла до награждения с 22 по 25 января.

Ведущими церемонии на сей раз были порноактрисы Никки Бенц и Эмили Блум. Музыкальные выступления рэперши Doja Cat и диджея Дипло происходили на протяжении всего шоу.

Всего было вручено около 100 наград в самых различных категориях. Также во время церемонии состоялось объявление очередных звёзд индустрии, включённых в Зал славы AVN: Билл Бейли, Энджел Дарк, Кианна Диор, Никки Хантер, Елена Йенсен, Карла Лэйн, Санни Лэйн, Маркус Лондон, Брэнди Лав, L.T., Джианна Майклз, Тони Монтана, Лоран Скай, Роб Спаллоне, Шарлотта Стокли, Фаррелл Хирш, Гленн Кинг, Дэйв Пескин, Энди Вуллмер, Рубин Готтесман.

Победители и номинанты

Примечания

Ссылки 
 AVNAwards.com — официальный сайт
 AVN.com — официальный сайт
 2020 AVN Award Winners Announced

AVN
Январь 2020 года в США